

Astronomia
3154 Grant – asteroide della fascia principale

Geografia

Stati Uniti 
Grant – città della contea di Marshall, Alabama 
Grant – città della contea di Montgomery, Iowa 
Grant – township della contea di Cheboygan, Michigan 
Grant – township della contea di Clare, Michigan 
Grant – township della contea di Grand Traverse, Michigan 
Grant – township della contea di Huron, Michigan 
Grant – township della contea di Iosco, Michigan 
Grant – township della contea di Keweenaw, Michigan 
Grant – township della contea di Mason, Michigan 
Grant – township della contea di Mecosta, Michigan 
Grant	- città della contea di Newaygo, Michigan 
Grant – township della contea di Newaygo, Michigan 
Grant – township della contea di Oceana, Michigan 
Grant – township della contea di St. Clair, Michigan 
Grant – città della contea di Washington, Minnesota 
Grant – città della contea di Perkins, Nebraska 
Grant – township della contea di Indiana, Pennsylvania
Grant – città della contea di Clark, Wisconsin
Grant – città della contea di Dunn, Wisconsin
Grant – città della contea di Monroe, Wisconsin
Grant – città della contea di Portage, Wisconsin
Grant – città della contea di Rusk, Wisconsin
Grant – città della contea di Shawano, Wisconsin

Slovenia 
 Nome in lingua locale di Grandi, frazione di Tolmino

Guerra
 M3 Lee/Grant, carro armato statunitense

Informatica
 GRANT – comando del linguaggio SQL nelle basi di dati

Onomastica
Grant – nome proprio di persona inglese maschile

Persone

 Clan Grant – clan scozzese delle Highlands

Pagine correlate
Contea di Grant
Grand

Altri progetti